Сан Педро Јелоистлавака има више значења:

 Општина Сан Педро Јелоистлавака (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Педро Јелоистлавака (Сан Педро Јелоистлавака, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику